Sphaeromma är ett släkte av svampar. Sphaeromma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sphaeromma